Carballido puede referirse a:
 Carballido (Ames), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Carballido (Arzúa), aldea española de la parroquia de Dodro, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Carballido (Boimorto), lugar español de la parroquia de Brates, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Carballido (Fonsagrada), parroquia española del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.
 Carballido (Lugo), parroquia española del municipio de Lugo, provincia de Lugo, Galicia.
 Carballido (Villalba), parroquia española del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.